Prugovac (Priština), een plaats in de Kosovaarse gemeente Priština
 Prugovac (Kloštar Podravski), een plaats in de Kroatische gemeente Kloštar Podravski
 Prugovac (Aleksinac), een plaats in de Servische gemeente Aleksinac